Жильцова — женская форма русской фамилии
.

 Известные носители 
 Жильцова, Лидия Андреевна (1926—2015) — советский, российский энтомолог, гидробиолог, специалист по веснянкам.
 Жильцова, Наталья Сергеевна (род. 1980) — российская писательница.
 Жильцова, Ольга Егоровна (1887—1938) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.
 Жильцова, Раиса Евгеньевна (1928—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Жильцова, Светлана Алексеевна (род. 1936) — советская телеведущая, заслуженная артистка РСФСР.